Гамбо:

 Гамбо — город на юге Центральноафриканской Республики, на территории префектуры Мбому.
 Гамбо или Гумбо — блюдо американской кухни.
 Гамбо, Мохаммед (род. 1988) — нигерийский футболист.